Tomoxia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Costa 1854. Tomoxia ingår i familjen tornbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tornbaggar
Tomoxia